Пинтилие () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пинтилие, Адина (род. 1980) — румынский кинорежиссёр, сценарист и художник.
 Пинтилие, Георге (1902—1985) — румынский коммунист, основатель Секуритате.
 Пинтилие, Лучиан (род. 1933) — румынский режиссёр театра и кино, писатель, актёр.

См. также 
 Пинтилий, Михай (род. 1984) — румынский футболист, опорный полузащитник клуба «Стяуа» и сборной Румынии.